Kamin bezeichnet

 eine Art von Ofen, siehe Kamin
 einen Rauchfang
 einen Schornstein
 ein senkrechter, breiter Felsspalt, siehe: Kamin (Bergsport)
 einen Ortsteil der Gemeinde Carinerland im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 eine Stadt in Polen, siehe Kamień Krajeński
 eine Stadt in der Ukraine, siehe Kamin-Kaschyrskyj
 ein Dorf (ukrainisch Камінь) in der Ukraine, Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Roschnjatiw, siehe Kamin (Roschnjatiw)
 ein Dorf (ukrainisch Камінь) in der Ukraine, Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Kamin (Korosten)
 ein Dorf (ukrainisch Камінь) in der Ukraine, Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Kamin (Schytomyr)
 ein Dorf (ukrainisch Камінь) in der Ukraine, Oblast Sumy, Rajon Krolewez, siehe Kamin (Krolewez)
 ein Dorf (ukrainisch Камінь) in der Ukraine, Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj, siehe Kamin (Nowhorod-Siwerskyj)
 Teil einer Paddeljacke und einer Spritzdecke, siehe Kaminumfang

Kamin ist der Familienname folgender Personen:

 Blair Kamin (* 1957), US-amerikanischer Architekturkritiker
 Leon Kamin (1927–2017), US-amerikanischer Psychologe

Siehe auch:

 Kamineffekt
 Kaminka
 Kammin, 
 Camin
 Cammin